Hamady est un nom propre.

Patronyme 

 Ahamdy Ould Hamady (1965-), haut fonctionnaire, juriste et homme politique mauritanien.
 Maty Mint Hamady (1967-), femme politique mauritanienne.

Prénom 
 Hamady Bocoum, archéologue et historien sénégalais.
 Hamady N'Diaye (1987-), joueur sénégalais de basket-ball.

Toponyme 

 Hamady Ounaré, commune du nord du Sénégal.